Женская национальная сборная Швейцарии по софтболу — представляет Швейцарию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией является Федерация бейсбола и софтбола Швейцарии ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

Ссылки 
  (Федерация бейсбола и софтбола Швейцарии, официальный сайт)
 
 
 
 

Швейцария
Софтбол в Швейцарии
Софтбол женская